Marnix, Marnick ou Marniks est un prénom, un nom de famille et un toponyme. Il provient étymologiquement du mot français « marne ».

Toponymie 
 Marnix est un hameau de la commune de Nattages (Ain). .
 Tour de Marnix (ruine du château de Marnix) dans le village de Toulouse-le-Château (Jura), dont les Marnix étaient seigneurs au  (Jacques, puis Jean, frère de Philippe). 
 Château Marnix de Sainte-Aldegonde, dans la province d'Anvers (Belgique)
 Château de Marnix, dans le Brabant flamand (Belgique)

Patronymie 
 Philippe de Marnix de Sainte-Aldegonde (vers 1539-1598), homme d'État, militaire, poète, polémiste, théologien et pédagogue ;
 Ferdinand de Marnix de Sainte-Aldegonde (1837-1913), homme politique belge.

Prénom 
 Marnix Gijsen (1899–1984), écrivain flamand belge ;
 Marnix Lameire (né en 1955), coureur cycliste belge ;
 Marnix Verduyn (né en 1969), dessinateur belge, plus connu sous le pseudonyme de Nix ;
 Marnix Willem Steffen, violoniste et chef d'orchestre classique néerlandais.

Autres 
 (5002) Marnix (1987 SS3), un astéroïde de la ceinture principale,

Prénom masculin